Michał Brzozowski herbu własnego – stolnik wendeński (1668-1676), członek konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 na sejmie konwokacyjnym
 Michał Brzozowski (ur. 1899) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy